Ibrahim Kepenek (* 1969 in Sivas, Türkei) ist langjähriger Grafiker beim Magazin Stern und Buchautor.

Der Deutschtürke, der im Alter von drei Jahren nach Deutschland kam, wuchs in Köln-Mülheim auf. Nach dem Ablegen des Abiturs war er neben dem Studium der Geschichte und Germanistik als freier Journalist für den Deutschlandfunk tätig und zwei Jahren als Redakteur bei Viva 2 angestellt. Danach absolvierte er eine Ausbildung zum Informationsgrafiker am Haus Busch in Hagen.

Kepenek lebt in  Hamburg. Über seine Erfahrungen als "Deutschländer" im türkischen Militärdienst schrieb er das kritisch-satirische Buch Rühr dich, Kanake! (2007).

Weblink 
 http://www.ibrahimkepenek.de

Grafiker (Deutschland)
Grafiker (Türkei)
Autor
Türke
Geboren 1969
Mann